Ace Records ist der Name folgender Plattenlabel:

 Ace Records (Vereinigte Staaten)
 Ace Records (Vereinigtes Königreich)